Ben Wyvis bezeichnet:

 Ben Wyvis (Berg), einen Berg in Schottland
 Ben Wyvis (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Schottland